Hécourt ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Hécourt (Eure) im Département Eure
 Hécourt (Oise) im Département Oise